Бабочкин — фамилия; имеет женскую форму Бабочкина.
 Бабочкин, Александр Артемьевич (1866—1944) — генерал-майор русской армии.
 Бабочкин, Борис Андреевич (1904—1975) — советский российский актёр и режиссёр театра и кино, педагог.